Golczewo (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kamieński
 Golczewo (stad), een stad in bovenstaande gemeente
 Gołczewo, een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Bytowski